Cette page présente la liste des épisodes de la série télévisée française Les Années fac (1995-1998).

Épisodes 

 Installation
 Visite de Suède
 Au travail... !
 La dèche
 En avant toute
 Dans le doute...
 Message radio
 La gloire
 Embauche
 Rien à l'horizon
 Une bonne journée
 Belle Angélique
 Mission spéciale
 La crise
 Problèmes
 Les amours malheureuses
 Le rêve
 Dédicaces
 Faux semblant
 Le coup du placard
 Jalousie
 Laquelle des deux
 Miss baiser
 Un copain attachant
 L'amoureux
 Le ramage et le plumage
 Le producteur (1)
 Le producteur (2)
 Love for ever
 La tentation
 La rupture
 L'impossible retour
 L'anniversaire
 Une maîtresse femme
 La Croisette
 Les filles s'amusent
 Le milliardaire imaginaire
 L'infidèle
 L'amitié brisée
 La réconciliation
 La méprise
 Un nouveau couple
 Le secret
 Soupçons
 Mission délicate
 La reconquête
 Quiproquo
 L'enquête
 Les santiags
 À double tranchant
 Lutte fratricide 
 Dilemme
 Décisions amères 
 En toute simplicité
 Miss Alfredo
 Faux départ
 Tout le monde est content
 Heureuse rencontre
 Double jeu
 Chassé croisé
 Coup mortel
 L'épée de Damoclès
 Flashs
 Pris en sandwich
 Mise à pied
 In extremis
 Petite surprise
 Transformation
 Sans pli
 La sortie
 La charmeuse de serpents
 L'aveu
 Quoi de neuf ?
 Au bord du gouffre
 Chasse à l'homme
 Le farfelu
 À la charge
 Le prince charmant
 Le grand doute
 Le pardon
 Le mystère
 Chute libre
 Dans le canal
 Question d'âge
 La preuve d'amour
 De l'orage dans l'air
 La solution
 Grand cœur
 Un choix difficile
 Ainsi font font font
 Histoire de...
 Énervement
 Au bout de la nuit
 Moment de vérité
 Surpopulation
 Un anniversaire orageux
 Un lendemain qui chante
 Les bonnes manières
 Tous les coups sont permis
 Chacun chez soi
 Le combat
 La roue tourne
 Le loup dans la bergerie
 Un départ équivoque
 Un escabeau pour deux
 Blanche comme neige
 Une poussière dans l'œil
 Dûr à avaler
 Un rendez-vous d'affaire
 Un poing vengeur
 Un tantinet jalouse
 Et si on partait
 Un retour de week-end
 Sermonné
 Flagrant délit
 Solitude
 L'air du large
 Le permis de conduire
 Pas d'erreur
 Cruelle décision
 À la porte
 Disparition
 Panne de cœur
 Réconciliation
 Le remplaçant
 Un remède miracle
 Les moteurs grondent
 Que d'histoires
 Les nerfs lâchent
 Malade d'amour malgré lui
 Et rien ne va plus
 Prison et champagne
 L'un après l'autre
 Chantage
 Merci qui ? Merci Justine
 Une journée sans nuage
 Am Stram Gram
 Merci pour cette nuit
 Coup de blues
 Une journée fripes
 Une idée épicée
 Casting
 Un gros pourcentage
 Golden girl
 La boutique scoumoune
 Une pour deux
 Joyeux anniversaire
 L'espion
 Club de fans
 Le prix du succès
 Prêtez-moi vos jumelles
 Une promo d'enfer
 Le photographe
 Sous les projecteurs
 Prises d'otages
 Rebelote
 Le dictaphone
 Happy end
 Une partie d'enfer
 Katmandou
 La nouvelle venue
 L'homme idéal
 Une photo embarassante
 Deux de perdues...
 Le trio perdant
 Un trou dans la caisse
 Une fille à papa
 La guerre des nerfs
 Une belle fin
 Visites surprises
 Paul, le retour
 Malédiction
 Une mauvaise presse
 Boxe à la cafète
 Un secret lourd à garder
 Mensonges
 Remise en question
 L'amour toujours
 C'est le bouquet
 À la sauvette
 Rupture et prise de bec
 Le cas social
 Coup de théâtre
 Le pilote
 Tout le monde y croit
 Moteur
 Le match de foot
 La victime et le prophète
 La chair est faible
 Chacun chez soi
 Une proie facile
 Caméra cachée
 La rougeole
 Les précieux billets
 Payer, toujours payer
 Le plombier et l'hystérique
 Une cousine embarrassante
 Un rêve prémonitoire
 Tout est bien qui finit bien

Années fac